Novak sau Novák este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 B. J. Novak (n. 1979), actor, comic, scriitor, scenarist și regizor american
 Carol-Eduard Novak (n. 1976), ciclist paralimpic și politician de etnie maghiară din România
 Csaba Zoltán Novák (n. 1975), senator român
 Filip Novák (n. 1990), fotbalist ceh
 Jiří Zdeněk Novák (1912-2001), scriitor, scenarist și traducător ceh
 Katalin Novák (n. 1977), politiciană maghiară
 Kim Novak (n. 1933), actriță americană
 Ljudmila Novak (n. 1959), om politic sloven
 Robert Novak (1931-2009), jurnalist, prezentator de televiziune și comentator conservator american